Яновское:

 Яновское — водохранилище в Белоруссии.
 Яновское — водохранилище на Украине.
 Яновское — кладбище во Львове.
 Яновское — озеро в Белоруссии.
 Гетто в Иванове, или Яновское гетто — еврейское гетто, существовавшее в Белоруссии в 1942 году.